Triumvirato di governo – triumvirato a capo del Nicaragua dal 1972 al 1974
 Triumvirato di governo – triumvirato a capo dell'Uruguay nel 1853